Голос разума — название ряда произведений.

 Голос разума (телефильм) — 22 серия 1 сезона сериала «За гранью возможного» (1995).
 Голос разума (сборник) — сборник философских эссе Айн Рэнд, Леонарда Пейкоффа и Питера Шварца (1989).
 Голос разума — цикл философских телепрограмм на телеканалах РМТРК "Москва", ТВ ЦЕНТР, ПРОСВЕЩЕНИЕ, автор и ведущий — Ю. Дмитриев.
 Голос разума - общественное движение (основано в 1996г.)